Abas-Kan era capitão-mor da armada moura, que em 1614 tentou tomar a ilha de Caranja (Salsete), Estado de Maharashtra, noroeste da Índia. Fica perto de Bombaim. sendo repelido  pelo  Governador português Fernão de Sampaio da Cunha.

 Dicionário Universal Ilustrado, Ed. João Romano Torres & Cª.1911.

Pessoas da história de Portugal